Экис () — латышская фамилия
 Экис, Артур Бернгардович (1933—2011) — советский и латвийский артист балета.
 Экис, Людвиг (1892—1943) — латвийский дипломат и министр финансов.